„Фолксваген Туран“ (Volkswagen Touran) е модел компактни MPV автомобили на германската компания „Фолксваген“, произвеждан от 2003 година.

Замислен като компактно допълнение на по-големия миниван „Фолксваген Шаран“, „Туран“ е произвеждан в петместен и седемместен вариант със сгъваеми седалки като конкурент на популярния „Опел Зафира“.

Бележки 

Туран
Многофункционални автомобили